Сијера Вијеха има више значења:

 Сијера Вијеха, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сијера Вијеха (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику